Кривченя Данило Юліанович (нар. 1938) — український учений у галузі дитячої хірургії. Доктор медичних наук, професор. Академік АН ВШ України з 1993 р.
 Кривченя Микола Васильович — український футбольний арбітр.
 Кривченя Олексій Пилипович (1910—1974)— український оперний співак (бас), народний артист СРСР (1956).